La Pro A 1997-1998 è stata la 76ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP francese:  Jim Bilba, 
MVP straniero:  Jerry McCullough, 
Allenatore dell'anno:  Gregor Beugnot, 
Giocatore rivelazione:  Arsène Ade-Mensah, 
Miglior difensore:  Willem Laure,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1997
Pallacanestro nel 1998
1997-1998